Worth steht für:

 eine erhöht liegende Siedlungsstelle in der Marsch, siehe Warft
 House of Worth, von Charles Frederick Worth 1858 begründetes Pariser Modehaus
 Worth-Riff, Riff im Archipel der Adelaide- und Biscoeinseln, Antarktis
 Worth Motor Car Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Worth ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Worth, eine Gemeinde im Kreis Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein
 Worth (Hemsbünde), ein Dorf in der Gemeinde Hemsbünde, Landkreis Rothenburg (Wümme), Niedersachsen
 Worth (Lüdenscheid), einen Stadtteil von Lüdenscheid, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Worth (Hülscheid), einen Ortsteil von Schalksmühle, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Worth (Schalksmühle), eine Wüstung in Schalksmühle, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Worth (Wuppertal), einen Ortsteil von Wuppertal, Nordrhein-Westfalen

im Vereinigten Königreich:
 Worth (Kent)
 Worth (West Sussex)

in den Vereinigten Staaten:
 Worth (Georgia)
 Worth (Illinois)
 Worth (Kalifornien)
 Worth (Michigan)
 Worth (Missouri)
 Worth (New York)
 Worth (West Virginia)
 Worth Center (New York)

Worth ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Worth (1844–1902), US-amerikanischer Krimineller
 Charles Frederick Worth (1825–1895), englischer Modeschöpfer
 Constance Worth (geboren als Jocelyn Howarth; 1912–1963), australische Schauspielerin
 David Worth, US-amerikanischer Kameramann und Regisseur
 Frank Worth (1923–2000), US-amerikanischer Fotograf
 George Worth (1915–2006), US-amerikanischer Fechter
 Irene Worth (1916–2002), US-amerikanische Schauspielerin
 Jennifer Worth (1935–2011), britische Krankenschwester, Hebamme, Musikerin und Autorin
 Johannes Worth (1604–1671), von 1633 bis 1671 Abt des Klosters Grafschaft
 Jon Worth (* 1980), deutsch-britischer Blogger
 Jonathan Worth (1802–1869), US-amerikanischer Politiker und 39. Gouverneur von North Carolina
 Lothrop Worth (1903–2000), US-amerikanischer Kameramann
 Marie Augustine Worth (1825–1898), Ehefrau von Charles Frederick Worth und erstes Mannequin
 Marvin Worth (1925–1998), US-amerikanischer Drehbuchautor und Filmproduzent
 Michael Worth (* 1965), US-amerikanischer Schauspieler
 Nicholas Worth (1937–2007), US-amerikanischer Schauspieler
 Stefan Worth (* 1985), deutscher Boxer
 Taylor Worth (* 1991), australischer Bogenschütze
 William Worth (* 1912), australischer Diplomat

Siehe auch:
 Wort (Begriffsklärung)
 Word